Brad Armstrong può riferirsi a:

Brad Armstrong – attore e regista pornografico canadese
Brad Armstrong – wrestler statunitense